Кёлюе, Келюе — топоним в России якутского происхождение.

 Келюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 65°05'с.ш. 116°58'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 68°06'с.ш. 152°33'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 68°37'с.ш. 148°06'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 68°16'с.ш. 144°54'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 69°30'с.ш. 134°20'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 69°58'с.ш. 132°25'в.д..
 Кёлюе — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°54'с.ш. 119°02'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 72°57'с.ш. 114°46'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 63°02'с.ш. 123°17'в.д..
 Кёлюе — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°22'с.ш. 120°27'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 65°28'с.ш. 123°41'в.д..
 Кёлюе — падь, Республика Саха (Якутия), координаты 59°58'с.ш. 133°44'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 71°02'с.ш. 133°24'в.д..
 Кёлюе — река,  Республика Саха (Якутия), координаты 66°57'с.ш. 127°38'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 67°40'с.ш. 134°26'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 66°42'с.ш. 140°33'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 64°39'с.ш. 120°55'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 65°19'с.ш. 122°01'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 65°11'с.ш. 123°13'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 65°08'с.ш. 120°15'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 65°24'с.ш. 122°39'в.д..
 Кёлюе — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты 66°57'с.ш. 150°36'в.д..

Примечания